Diédougou, comune del circondario di Dioïla
Diédougou, comune del circondario di Kati
Diédougou, comune del circondario di Koutiala
Diédougou, comune del circondario di Ségou